Tetjana Oleksandrivna Levycká-Šukvaniová (* 7. dubna 1990) je původem ukrajinská zápasnice – judistka a sambistka, která od roku 2019 reprezentuje Gruzii.

Sportovní kariéra 
S judem/sambem začínala ve 12 letech. Připravovala se v Kyjevě pod trenérskou dvojící Hanna Kaštanovová a Vitalij Samotuh. V ukrajinské ženské judistické reprezentaci se prosazovala od roku 2011 v lehké váze do 57 kg. V roce 2012 se na olympijské hry v Londýně nekvalifikovala.

Od roku 2013 přestoupila do nižší pololehké váhy do 52 kg, ve které bojovala o post reprezentační jedničky s Oleksandrou Starkovovou. V roce 2016 se na olympijské hry v Riu nekvalifikovala. S ukončením studia na vysoké škole A.S. Makarenka v Sumách ukončila od roku 2017 i působení v ukrajinské reprezentaci. Při hostování v ligové soutěži v tureckém Istanbulu se seznámila s tureckým reprezentantem Betkilem Šukvanim, za kterého se později provdala. Od roku 2019 reprezentuje manželovu rodnou Gruzii.

Výsledky v judu

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 Výsledky a novinky Tetjany Levycké-Šukvaniové na judoinside.com
 Výsledky a novinky Tetjany Levycké-Šukvaniové na ijf.org

Ukrajinské judistky
Gruzínské judistky
Narození v roce 1990
Narození 7. dubna
Žijící lidé
Ženy